Andreas Molinder, är en svensk före detta ishockeyspelare. Han är född 23 februari 1987 i Ramsele och moderklubben heter Ramsele IK.

Karriär

Klubbar
 Moderklubb  Ramsele IK
 2003-2005   MODO Hockey J18, J18 Allsvenskan
 2003-2007   MODO Hockey J20, SuperElit
 2005-2010   MODO Hockey, Elitserien
 2010-2012   Linköping HC, Elitserien
 2012-       Timrå IK, Elitserien

Meriter
 2004-2005 U18 WJC Bronsmedalj 
 2006-2007 Elitserien Vinnare 

Födda 1987
Svenska ishockeyspelare
Spelare i Linköping HC
Spelare i Modo Hockey
Män
Levande personer
Personer från Ramsele socken